

Sigle 
 Differenziale a slittamento limitato (Limited-slip differential) – differenziale autobloccante
 Landing ship dock – nave da guerra anfibia
 Latte & i Suoi Derivati – gruppo musicale italiano
 Libra, Solidus, Denarius – detto anche "LSD-System", era il sistema monetario carolingio.

Musica 
 LSD – supergruppo formato da Labrinth, Sia e Diplo
 Love Sensuality Devotion: The Greatest Hits – album degli Enigma del 2001
 LSD – singolo di ASAP Rocky del 2015
 LSD – album in studio del 2018 dell'omonimo supergruppo

Altro 
 LSD – allucinogeno
 LSD: Dream Emulator – videogioco del 1998